Сазава  — власна назва.

Топонім

Чехія 
 Сазава — річка в Богемії.
 Моравська Сазава — річка в Моравії.
 Сазава (Бенешовський округ) — містечко.
 Сазава (Ждар-над-Сазавою) — муніципалітет.
 Сазава (Усті-над-Орлиці) — муніципалітет.

Персоналії 
 Сазава — чеське прізвище.